Das Hôpital Saint-Vincent-de-Paul ist ein ehemaliges AP-HP-Hôpital und befindet sich in der Avenue Denfert-Rochereau Nr. 74 im Montparnasse, nördlich des 14. Arrondissement von Paris. Seit Ende 2011 wurde die Einrichtung weitgehend stillgelegt und sukzessive als Wohnzentrum umgenutzt.

Früher „Hospice des Enfants-Assistés“ genannt, trägt die Einrichtung seit 1942 ihren heutigen Namen als Hommage an den Priester Vinzenz von Paul, Gründer der Kongregation der Töchter der Barmherzigkeit des Heiligen Vinzenz von Paul, der sich für die Linderung materiellen und moralischen Elendes eingesetzt hat.

Obwohl das Gebäude nicht mehr genutzt wird, ist es immer noch mit dem Cochin-Krankenhaus innerhalb der Krankenhausgruppe Cochin-Saint-Vincent-de-Paul verbunden, die Teil der westlichen Universitätsklinikgruppe ist. Die Einrichtung bot viele Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung von Kindern, insbesondere Kieferorthopädie, Kaufunktionslehre und Chirurgie, aber auch eine Entbindungsstation.

Als es gegründet wurde, erhielt das Krankenhaus seinen Namen und wurde unter den Schutz des Heiligen Vinzenz von Paul gestellt, dem Priester der Landes, der von Clemens XII. heilig gesprochen und von Papst Leo XIII. zum „Schirmherrn aller wohltätigen Werke“ ernannt wurde. p

Les Grands Voisins 
Zwischen 2015 und 2020 siedelt sich auf dem 3,4 Hektar großen Areal nach und nach ein städtebauliches Übergangsmodell namens Les Grands Voisins an, bis die vollständige Umstrukturierung des ehemaligen Krankenhauses in ein „neues Quartier“ ansteht. Nach Angaben des Stadtrats von Paris, dem Verwalter des Geländes, könnten bestimmte Gebäude erhalten bleiben, darunter insbesondere der Eingang und die monumentale Fassade entlang der Avenue Denfert-Rochereau.

Weblinks 

 Saint-Vincent-de-Paul à Paris : un laboratoire grandeur nature d'innovations urbaines
 Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e) Paris et métropole aménagement

Einzelnachweise 

14. Arrondissement (Paris)
Stadtplanung (Paris)
SaintVincentdePaul
Krankenhausbau in Paris
Krankenhausbau in Europa